

Села:
 Уріччя — Рівненська область, Вараський район
 Уріччя — Чернігівська область, Корюківський район

Уріччя () — селище міського типу, Мінська область, Любанський район
 Уріччя () — село, Мінська область, Вілейський район